Juan Sebastián Cabal e Robert Farah erano i detentori del titolo, ma ha deciso di non partecipare. Cabal ha giocato insieme a Denys Molčanov, ma hanno perso in semifinale contro Maks Mirny e Philipp Oswald.

In finale Mirny e Oswald hanno sconfitto Damir Džumhur e Antonio Šančić con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Maks Mirny /  Philipp Oswald (campioni)
  Hans Podlipnik-Castillo /  Andrėj Vasileŭski (quarti di finale)

<li> Juan Sebastián Cabal /  Denys Molčanov (semifinali)
 James Cerretani /  Marc Polmans (primo turno)

Wildcard 

  Aslan Karacev /  Richard Muzaev (primo turno)

 Konstantin Kravčuk /  Andrej Rublëv (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2017